Wadström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Wadström
 Carl Bernard Wadström
 Carl Gustaf Wadström
 Petra Wadström
 Roger Wadström

Se även
 Wahlström

Svenska efternamn